System 21 peut se référer à : 
 un système d'arcade : System 21,
 système de communications militaires par satellite développé par Thales.